Sussex
Reino de Sussex

Sussex (Nova Jérsei)
Sussex (Wisconsin)
Condado de Sussex

Desambiguações de topônimos